Miejscowości
 Norwegia:
 Dønna – miasto i gmina leżąca w regionie Nordland
 Stany Zjednoczone:
 Donna – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo